Kostelů zasvěcených svaté Ludmile je více:

 Kostel svaté Ludmily (Kamenný Přívoz)
 Kostel svaté Ludmily (Litoměřice)
 Kostel svaté Ludmily (Mělník)
 Kostel svaté Ludmily (Praha) – více kostelů:
 Chrám svaté Ludmily (Praha) – chrám pravoslavné církve vzniklý 2012 z ruského výstavního pavilonu na Sibiřském náměstí
 Kostel svaté Ludmily (Horní Počernice) – farní kostel s novorománskou věží, původně kaple
 Kostel svaté Ludmily (Vinohrady) – novogotický kostel od Josefa Mockera na náměstí Míru
 Kostel svaté Ludmily (Prostřední Bečva)
 Kostel svaté Ludmily (Suchá Loz)
 Kostel svaté Ludmily (Tetín)
Chrám svatého Václava a svaté Ludmily – pravoslavný chrám v Třebíči
 Kostel svaté Ludmily (Třebohostice) – nebyl prohlášen za kulturní památku
 Kostel svaté Ludmily (Zdíkov)
a další...

Související články 
 Kaple svaté Ludmily

Reference